HTL peut faire référence à :
 Hop to Live, une dénomination réseau (en informatique, en référence à TTL (Time to Live) en IPv4), dont le nommage en IPv6 est Hop Limit ;
 HTL-1, l'hélicoptère Bell 47 (YR-13 devenu H-13), utilisé par l'US Navy ;
 HTL Biotechnology, entreprise française de biotechnologie ;
 , un établissement d'enseignement secondaire axé sur l'ingénierie en Autriche.